Милетич () — южнославянская фамилия.

Известные носители 

 Милетич, Августин (1763 — 1831) — хорватский писатель, монахом-францисканец.
 Милетич, Любомир (1863—1937) — болгарский учёный, специалист в области болгарской филологии и истории.
 Милетич, Неманя (род. 16 января 1991) — сербский футболист.
 Милетич, Неманя (род. 26 июля 1991) — сербский футболист.
 Милетич, Николя — главный редактор агентства «Франс Пресс» с 2006 по июнь 2009 года.
 Милетич, Октавиан (1902—1987) — хорватский режиссёр, оператор, сценарист и актер.
 Милетич, Пэт (род. 1966) — американский боец ММА.
 Милетич, Радивое (род. 1947) — сербский генерал.
 Милетич, Светозар (1826—1901) — сербский писатель-патриот, юрист и политический деятель.